Sălciua se poate referi la:
 Sălciua de Jos, localitate în județul Alba
 Sălciua de Sus, localitate în județul Alba
 comuna Sălciua din județul Alba
 Sălciua Nouă, localitate în județul Timiș.